Le patronyme Desmaison est porté par les personnes suivantes :
 René Desmaison (1930 – 2007), un alpiniste français ;
 Walter Desmaison (né en 1991), un joueur français de rugby à XV.
 Simone Desmaison, née Simone Damiani, actrice sous le nom de Simone France, une comédienne, écrivaine et scénariste, épouse de René Desmaison et sœur de José Giovanni.

Voir aussi 
 Desmaisons